Amiclas puede referirse a lo siguiente:

 Amiclas, una antigua ciudad de Laconia.
 Amiclas (hijo de Lacedemón), el hijo de Lacedemón y Esparta.
 Amiclas (hijo de Anfión), uno de los nióbidas, hijo de Anfión.